En havelåge er en låge, som er monteret foran indgangen til en have, mellem haven og vej eller anden færdselsåre

Havelåge kan også betyde:
 Havelåge (bordfodbold) – et begreb indenfor bordfoldbold
 Alternativt navn for nummertegn (#)
 Slang for en (gammel,) tung cykel